Вильяльмансо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-дель-Арланса. Занимает площадь 24 км². Население — 482 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 34 км.

Покровителем города считается Нуэстра Сеньора де ла Асунсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ortofotografía de Villalmanzo (fotografía por satélite en Google Maps)
 Ortofotografía de Villalmanzo (fotografía por satélite en Ask) 
 Descubrir Villalmanzo
 Foro de discusión de Villalmanzo 
 Peña PVM (Villalmanzo) 
 Peña NHJ 
 Noticias y opinión (Villalmanzo) 
 Recopilación de noticias sobre Villalmanzo 

Муниципалитеты Бургоса